Альбер Брене (1903—2005) — французький художник-ілюстратор.
 Ніколя-Гай Брене (1728—1792) — французький художник, перехідної доби від французького рококо до класицизму.
 Тереза Брене (* 1935) — французька композиторка і педагогиня.

Брене — муніципалітет в регіоні Овернь, департамент Альє.

Брене — озеро у кантоні Юра.